Municipio de White Earth puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de White Earth (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de White Earth (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.